Тлаксала има више значења:

 Тлаксала (Милпа Алта), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Тлаксала (Калтепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тлаксала (Сан Дамијан Тексолок), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику